Toto je seznam všech čínských administrativních jednotek seřazených podle počtu obyvatel. Zahrnuje všechny provincie, autonomní oblasti, přímo spravovaná města a zvláštní administrativní oblasti pod správou Čínské republiky (1912–1949) nebo Čínské lidové republiky (od 1949 do současnosti).

Údaje podle sčítání lidu

Odkazy

Poznámky

Reference 

Seznam_čínských_administrativních_jednotek_podle_počtu_obyvatel